Moreno může znamenat:

místní název
 Moreno (Argentina), město v Argentině
 Perito Moreno, ledovec na území Patagonie
 Puerto Baquerizo Moreno, hlavní město provincie Galapágy, v Ekvádoru

příjmení
 Alberto Moreno Pérez (* 1992), španělský fotbalový obránce
 Carlos Sánchez Moreno (* 1986), kolumbijský fotbalový záložník
 Catalina Sandino Moreno (* 1981), kolumbijská herečka
 Ezechiel Moreno Díaz (1848–1906), kolumbijský řeholník a biskup, světec katolické církve
 Federico Moreno Torroba (1891–1982), španělský hudební skladatel a dirigent
 Jakob Levy Moreno (1889–1974), rakousko-americký psychiatr, sociolog, zakladatel psychodramatu a skupinové psychoterapie
 Javi Moreno (* 1974), španělský fotbalový útočník
 José-Luis Ortiz Moreno (* 1967), španělský astronom
 José Manuel Moreno (1916–1978), argentinský fotbalista
 José Moreno Hernández (* 1962), americký inženýr a kosmonaut
 Juan Gutiérrez Moreno (* 1976), španělský fotbalista
 Rita Moreno (* 1931), americká herečka, tanečnice a zpěvačka
 Roberto Moreno (* 1959), brazilský automobilový závodník
 Rodrigo Moreno Machado (* 1991), španělský fotbalový útočník
 Yipsi Morenová (* 1980), kubánská atletka, mistryně světa v hodu kladivem

jiný význam
 Azúcar Moreno, španělské pěvecké duo